Маяльде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 44 км². Население — 226 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы